Неэра — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Неэра — мать Лампетии и Фаэтусы от Гелиоса;
 Неэра — одна из нереид, мать Апсирта;
 Неэра — мать Евадны;
 Неэра — дочь Перея;
 Неэра — дочь Амфиона;
 Неэра — мать Триптолема;
 Неэра — мать Дресея;
 Неэра — жена Гипсикреонта;
 Неэра — лемниянка, упомянутая у Валерия Флакка;
 Неэра — возлюбленная Ксанфа.